Мойсей Мурин, Святий Мойсей Мурин (325, Ефіопія — † 400, Єгипет) — ранньохристиянський святий з Африки, монах і чудотворець.
 Мурин Михайло Юрійович — старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.